Branconi ist:
 Branconi (Adelsgeschlecht), ein deutsches, ursprünglich aus Kalabrien (Oberitalien) stammendes Adelsgeschlecht

Branconi ist der Name folgender Personen:
 Anton von Branconi (1762–1828), Kanonikus zu Halberstadt, preußischer Landrat und anhalt-dessauischer Hofbeamter
 Franz von Branconi (1857–1914), deutscher Generalmajor
 Maria Antonia von Branconi (1746–1793), Mätresse Herzog Karl Wilhelm Ferdinands von Braunschweig

Siehe auch:
 Palais Branconi